

Cinéma et télévision 
 La Cible, film français de Serge Nadejdine sorti en 1924 ;
 La Cible (Targets), film américain de Peter Bogdanovich sorti en 1968 ;
 La Cible (Wild Times), téléfilm américain de Richard Compton diffusé en 1980 ;
 La Cible (Target MacGyver), dixième épisode de la saison 1 de MacGyver (1985) diffusé en 1985 ;
 La Cible (Hard Target), film américain de John Woo sorti en 1993 ;
 La Cible, film français de Pierre Courrège sorti en 1997 ;
 La Cible (The Target), premier épisode de la saison 1 de Sur écoute diffusé en 2002 ;
 La Cible, jeu télévisé français diffusé sur France 2 entre 2003 et 2007 ;
 La Cible, titre québécois de la série Human Target : La Cible diffusée entre 2010 et 2011 ;
 La Cible, film russe d’Alexandr Zeldovich sorti en 2011 ;
 La Cible (The Target), huitième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2012 ;
 La Cible (Corkscrew), huitième épisode de la saison 1 de MacGyver (2016) diffusé en 2016.

Bande dessinée
 La Cible, album de la série Lefranc (1989)
 La Cible, histoire de la série Tif et Tondu (1990)

Voir aussi